У́сман Абу́ Куха́фа ибн Ами́р  () — отец первого праведного Халифа и первого сподвижника пророка Мухаммада Абу Бакра.

Семья 
Абу́ Куха́фа был сыном Ами́ра ибн А́мра.

Он жил в Мекке, и женился на своей двоюродной сестре Са́льме бинт Саха́р, которая была известна как Умм Аль-Ха́йр («Мать добра»). Когда Абу Бакр родился в 573 году, он был известен как А́тик («освобождённый» от смерти), в то время как его последующие  братья, умершие будучи детьми, получили родственные имена Муа́так и Муа́йтак.

Позже Абу́ Куха́фа женился на более молодой женщине — Хинд бинт Нука́йд. Она родила ему трёх дочерей: Умм Фа́рву, Кура́йбу и Умм Ами́р.

Отношение к религии 
Абу́ Куха́фа оставался язычником, открыто критиковавшим пророка Мухаммада даже после принятия ислама его сыном Абу́-Ба́кром.
Когда он пренебрежительно отзывался о Мухаммaде, Абу Бакр ударил своего отца в грудь и лишил его сознания.
Исламские ученные считают, что данный аят Корана был ниспослан после этого случая: «Вы не найдете людей, которые верят в Аллаха и в Последний день, которые любили бы тех, кто противится Аллаху и Его Посланнику, даже если они были их отцами или их сыновьями или их братья или их родственниками...»

Когда Абу Бакр выкупил преследовавшихся в 613—614 годах рабов, принявших ислам, Абу Кухафа порекомендовал сыну освобождать не бедных рабов, а заключённых из богатых семейств, тем самым получив поддержку и защиту, на что последний ответил отрицательно, добавив, что освобождает бедных ради довольства Бога.

В старости Абу Кухафа почти полностью потерял зрение.

В сентябре 622 года, Абу Бакр эмигрировал в Медину, взяв собой все имеющиеся у него деньги. Узнав об этом, Абу Кухафа пошёл навестить семью, где раскритиковал сына, сказав, что «сын доставил им много неприятностей». Внучка Абу Кухафа Асма возразила, отметив, что Абу Бакр им оставил достаточно, дабы успокоить деда.

Принятие ислама 
В январе 630 года Абу Кухафа услышал, что армия Мухаммада направляется в Мекку. Он попросил свою юную дочь отвести его к горе Абу Кубейс, на месте он попросил рассказать о происходящем. Она сказала ему: «Чёрная масса». Абу Кухафа ответил, что это кавалерия. Его дочь добавила, что видела, как перед ними бегал взад-вперёд мужчина, а он сказал, что это армейский адъютант. Тогда его дочь объявила, что «черная масса распространилась». Абу Кухафа сказал ей, что кавалерия отпущена, поэтому они должны быстро вернуться домой. Однако они встретили армию, прежде чем смогли добраться до своего дома.
Никакого насилия над ними не применялось, ибо завоевание Мекки было почти бескровным.

Абу Бакр разыскал своего отца и привёл его в мечеть. Мухаммад приветствовал их словами: «Почему вы не оставили старика в его доме, чтобы я мог прийти к нему туда?» Но Абу Бакр ответил, что этот путь более подходящий. Мухаммад усадил Абу Кухафу и попросил его принять ислам, что тот и сделал. Увидя седые волосы Абу-Кухафы Мухаммад велел ему покрасить волосы, так как Пророк Мухаммад советовал мусульманам ухаживать за волосами и красить при наличии седых волос, при этом не рекомендуя красить их в черный цвет.

Смерть 
По мнению Джалалуддина ас-Суюти, когда Абу Бакр умер в Медине 634 году, Мекку сотрясло землетрясение. Абу Кухафа спросил: «Что это?» и ему ответили, что его сын умер. Он ответил: «Это ужасное бедствие. Кто возвысился во власти после него?» Узнав, что Умар теперь халиф, он сказал: «Он был его товарищем», подразумевая одобрение. Абу Кухафа передал наследство сына к внуку.

Абу Кухафа умер всего через несколько месяцев, в марте 635 года, «в возрасте 97 лет».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

родившиеся в 538 году
родившиеся 1 июля
умершие в 635 году
умершие 1 марта
родившиеся в Мекке
умершие в Мекке
Сахабы
Персоналии ранней истории ислама
Курайшиты